C40 ou C-40 peut désigner :

Domaine militaire 
 Boeing C-40 Clipper, une version militaire du Boeing 737-700 ;
 Légion C 40, une organisation française de Résistance et de renseignement en Alsace annexée de fait pendant la Seconde guerre mondiale.

Environnement 
 C40 Cities Climate Leadership Group, une organisation qui vise à lutter contre le dérèglement climatique.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 3626, une galaxie dans la constellation du Lion, notée C40 au catalogue de Caldwell.

Transports 
 Volvo C40, un SUV électrique du constructeur suédois Volvo  ;
 Fiat C40, un modèle de camions du constructeur italien Fiat V.I..

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres